Příjmení Andrianov () nosí více osob:

 Anatolij Nikolajevič Andrianov (* 1936), ruský matematik
 Nikolaj Jefimovič Andrianov (1952–2011), ruský gymnasta
 Pavel Andrianov (* 1993), ruský fotbalista
 Vasilij Ivanovič Andrianov (1920–1999), sovětský náčelník letectva
 Vasilij Michajlovič Andrianov (1902–1978), sovětský politik

Ruská příjmení